Еле́на Раби́говна Соколо́вская (до 1981 — Ахами́нова) (р. 5 октября 1961, Свердловск) — советская и украинская волейболистка и украинский волейбольный тренер, игрок сборной СССР (1979—1983), олимпийская чемпионка 1980, чемпионка Европы 1979, 5-кратная чемпионка СССР. Центральная блокирующая. Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография 
Елена Ахаминова родилась в семье мастеров спорта — волейболиста из Кабардино-Балкарии Рабига Ахаминова и баскетболистки Инессы Квашниной. Начала заниматься волейболом в 1973 году в ДЮСШ «Уралочка» города Свердловска (ныне — Екатеринбург) у тренера Юрия Николаевича Филимонова. В чемпионатах СССР в 1977—1982 выступала за команду «Уралочка» Свердловск. В 1981 году вышла замуж за футболиста одесского «Черноморца» Игоря Соколовского и, переехав в Одессу, с 1982 стала играть за местный МедИн (до 1989). В составе «Уралочки» стала 5-кратной чемпионкой СССР и двукратной обладательницей Кубка европейских чемпионов. В составе МедИна дважды становилась призёром чемпионатов СССР, а также выигрывала Кубок СССР и Кубок обладателей кубков ЕКВ. Двукратный призёр Спартакиад народов СССР.

Чемпионка СССР 1978—1982, серебряный (1983) и бронзовый (1984) призёр союзных первенств. Победитель Кубка СССР 1983. Серебряный (1979) и бронзовый (1983) призёр Спартакиад народов СССР (в составе сборных РСФСР в 1979 и Украинской ССР в 1983). Победитель Кубка европейских чемпионов 1981 и 1982. Победитель Кубка обладателей кубков ЕКВ 1983.

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступала в 1979—1983 годах. В её составе: олимпийская чемпионка 1980, бронзовый призёр Кубка мира 1981, чемпионка Европы 1979, двукратный серебряный призёр европейских первенств (1981 и 1983).

В 1989—1993 годах Елена Соколовская выступала за «Хаукипутаан Хейтто» (Финляндия), в 1993—1994 — «Динамо-Джинестра» (Одесса, Украина), 1994—1995 — «Полице» (Польша), 2-я половина 1990-х — команды различных европейских стран, 2002—2003 — «Химик» (Южное, Украина).

Лучшая волейболистка Одессы XX века.

В 2006—2012 Елена Соколовская — главный тренер женской волейбольной команды «Джинестра» (Одесса, Украина). Была депутатом городского Одесского городского совета от Партии регионов.

В 2013—2015 — начальник управления физкультуры и спорта Одесского городского совета, сменив на этой должности футболиста Игоря Беланова. 25 марта 2015 года возглавила детско-юношескую спортивную школу «Джинестра».

Достижения

С клубами 
 5-кратная чемпионка СССР — 1978—1982;
 серебряный (1983) и бронзовый (1984) призёр чемпионатов СССР;
 обладатель Кубка СССР 1983;
 двукратный победитель розыгрышей Кубка европейских чемпионов — 1981, 1982;
 победитель розыгрыша Кубка обладателей кубков ЕКВ 1983;
 чемпионка Польши 1995;
 обладатель Кубка Польши 1995;
 серебряный призёр чемпионата Украины — 2007, 2008, 2010, 2011;
 обладатель Кубка Украины — 2010, 2011.

Со сборными 
 Олимпийская чемпионка 1980;
 участница чемпионата мира 1982;
 бронзовый призёр Кубка мира 1981;
 чемпионка Европы 1979;
 двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы — 1981, 1983;
 чемпионка Всемирной Универсиады 1979 в составе студенческой сборной СССР;
 чемпионка Европы среди молодёжных команд 1979;
 серебряный призёр Спартакиады народов СССР 1979 в составе сборной РСФСР;
 бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1983 в составе сборной УССР.

Примечания

Источник 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спорт на Урале»
 Профиль Е.Соколовской на сайте ВК «Джинестра»
 Интервью с лучшей волейболисткой Одессы XX века, возглавившей одесскую «Джинестру»
 Кадровые назначения в одесской мэрии
 Интервью сайту Tribuna.ee

Волейболисты СССР
Волейболисты Украины
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Чемпионы Универсиады по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу среди молодёжи
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Игроки ВК «Джинестра»
Игроки ВК «Хаукипутаан Хейтто»
Игроки ЖВК «Хемик»
Игроки ВК «Химик»
Волейбольные тренеры Украины
Тренеры ВК «Джинестра»
Депутаты Одесского городского совета
Члены Партии регионов Украины